Яюк Басукі (Yayuk Basuki, нар. 30 листопада 1970) — колишня професійна індонезійська тенісистка, пізніше — політик.
Здобула шість одиночних та дев'ять парних титулів туру WTA. 
Найвищу одиночну позицію рейтингу WTA — 19 місце досягнула в жовтні 1997 року.
Завершила тенісну кар'єру в 2013 році.

В 2014 році обрана депутатом парламенту.

Фінали Туру WTA

Одиночний розряд: 8 (6–2)

Парний розряд:17 (9–8)

Фінали ITF

Одиночний розряд: 5

Парний розряд:36 (25-11)

Досягнення в одиночних змаганнях

1 Включаючи турніри ITF.

Досягнення в парному розряді
To prevent confusion and double counting, information in this table is updated only once a tournament or the player's participation in the tournament has concluded. 

1 Включаючи турніри ITF.

Досягнення в міксті турнірів Великого шолома

Примітки

Посилання 
 
 
 
Basuki gets to say goodbye  – CNN/SI.com

Індонезійські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1988
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1992
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 1996
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2000
Призери Азійських ігор з тенісу